Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „13”:

Wojska Polskiego
 13 Regiment Pieszy Ordynacji Ostrogskiej (1609-1794)
 13 Pułk Piechoty (1809-1813)
 13 Pułk Piechoty Liniowej (1831)
 13 Pułk Strzelców Polskich (1917–1918)
 13 Pułk Strzelców Polskich (1917–1918) → 28 Pułk Strzelców Kaniowskich
 13 Pułk Strzelców Pieszych (1919) → 150 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych (1919) → 42 Pułk Piechoty
 13 Pułk Piechoty Ziemi Tarnowskiej (I – II 1919) → 16 Pułk Piechoty Ziemi Tarnowskiej
 13 Pułk Piechoty (1919–1939)
 13 Pułk Piechoty „Rysiów” (1941–1942) → 13 Wileński Batalion Strzelców (1942-1947)
 13 Pułk Piechoty AK (1944)
 13 Pułk Piechoty (1944–1957)

Niemieckie
 13 Pułk Piechoty im. Herwartha von Bittenfeld (1 Westfalski) (niem. Infanterie-Regiment „Herwarth von Bittenfeld“ (1. Westfälisches) Nr. 13) (1813-1919)

Austro-węgierskie
 13 Galicyjski Pułk Piechoty (1869-1918)
 13 Pułk Piechoty Obrony Krajowej (1889-1918)
 13 Pułk Piechoty Honwedu (1886-1918)

Rosyjskie
 13 Biełozierski Pułk Piechoty (1706-1918)
 13 Fiński Pułk Strzelców Imperium Rosyjskiego (ros. 13-й Финляндский стрелковый полк)
 13 Lejb-Grenadierski Erywański Pułk (ros. 13-й лейб-гренадерский Эриванский Царя Михаила Феодоровича полк)
 13 Północny Pułk Strzelecki (ros. 13-й Северный Стрелковый полк)
 13 Pułk Strzelców Imperium Rosyjskiego (ros. 13-й стрелковый полк)